Larrhéphore, en , est, dans la Grèce antique, une jeune fille acolyte du culte d'Athéna Polias, à l'acropole d'Athènes. Elles sont âgées de sept à onze ans. Selon Pausanias le Périégète, deux arrhéphores vivaient pendant un an sur l'acropole et concluaient leur mandat par un rite mystérieux appelé Arrhéphorie : elles portaient des objets inconnus dans une caverne, et là les échangeaient contre d'autres objets inconnus.

Le lexique d'Harpocration indique qu'il y avait quatre arrhéphores et que deux d'entre elles supervisaient le tissage du péplos des Panathénées.

Notes et références

Article connexe 
 Maison des Arrhéphores

Acropole d'Athènes